

Бениці () — село в гміні Кротошин Кротошинського повіту Великопольського воєводства
 Бениці () — село в гміні Камень-Поморський Каменського повіту Західнопоморського воєводства
 Бениці () — село в гміні Добра Лобезького повіту Західнопоморського воєводства

Бениці — присілок в Боровському районі Калузької області

Бениці — село, громада округу Мартін, Жилінський край.